Sirga o 'sirgas pueden referirse a lo siguiente:

 Camino de sirga, un camino que a orillas de los ríos y canales sirve para llevar las embarcaciones tirando de ellas desde tierra.
 Sirga (cable rotatorio), un cable mecánico empleado para la transmisión de movimiento rotatorio entre distintos órganos mecánicos.
 Sirga (náutica), una maroma o cabo que sirve para llevar las embarcaciones tirando de ellas desde tierra, desde el camino de sirga, principalmente en la navegación fluvial. También, el modo de arrastre y navegación propiamente dicho.
 SIRGAS, Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas.

Enlaces externos